Gadó György (1930) politikus, országgyűlési képviselő, újságíró
 Gadó György (1960) erdőmérnök